MIDAS: Európai kisebbségi és regionális nyelveken megjelenő napilapok egyesülete (Minority Dailies Association)
 MIDAS: felderítő műhold
 Midas, koreai televíziós sorozat